Черниговский (Черниговская) — фамилия и название населённых пунктов в России:

Известные носители 
 Черниговский, Андрей Васильевич (род. 1982) — российский футболист, тренер.
 Черниговский, Владимир Николаевич (1907—1981) — советский физиолог.
 Черниговский, Дмитрий Егорович (1962—2001) — актёр, киновед, искусствовед, продюсер и телеведущий.
 Черниговский, Дмитрий Иванович (1913—?) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Черниговский, Никифор Романович — русский землепроходец XVII века польского происхождения.
 Черниговский, Пётр Евдокимович (1855—1910) — кораблестроитель, строитель канонерских лодок для Российского императорского флота.



Населённые пункты 
 Черниговский — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Черниговский — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Черниговский — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Черниговский — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.
 Черниговский — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Черниговский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

См. также 
 Чернигов (значения)
 Черниговский переулок
 Черниговская
 Черниговское